Concerto per violino – concerto in cui lo strumento solista è il violino
 Concerto per violino – concerto scritto da Benjamin Britten tra il 1938 e il 1939
 Concerto per violino – concerto scritto da Carl Nielsen nel 1911

Pagine correlate 
 Concerto per violino e orchestra (disambigua)